Els súlibans són una de les espècies fictícies de l'univers Star Trek que només apareixen en la sèrie Star Trek: Enterprise.

Una secta sulibans anomenada càbala, té el paper d'antagonistes de la primera i la segona temporada. Aquesta secta té un acord amb un habitants del segle XXVIII que lluiten en la guerra freda temporal on aquest individus intenten canviar la història per interessos personals, a canvi els sulibans obtenen millores genètiques tals com.

Els sulibans tenen una fisiologia antropomòrfica amb la característica que com visualment recorden a espongues grogues en el sentit que tot el seu cos està ple de grans porus.

Races de Star Trek